Alexis Ahlgren, Zweeds atleet
 Anders Ahlgren, Zweeds worstelaar
 Kerstin Ahlgren, Zweeds beeldhouwer, schilder en mozaïekkunstenaar

Achternaam